Billy Goat Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Billy Goat Hill (Arkansas)
 Billy Goat Hill (Colorado)
 Billy Goat Hill (Idaho)
 Billy Goat Hill (Kentucky)